Jammu und Kashmir steht für:

 Jammu und Kashmir (Unionsterritorium), ein indisches Unionsterritorium (seit 2019)
 Jammu und Kashmir (Bundesstaat), ein indischer Bundesstaat (1957–2019)
 Jammu und Kashmir (Fürstenstaat), ein indischer Fürstenstaat (1846–1947)
 Asad Jammu und Kaschmir, ein autonomes Gebiet Pakistans (seit 1947)

Siehe auch:
 Jammu (Begriffsklärung)
 Kashmir (Begriffsklärung)